Николай Александрович Паутов (1898—1959) — советский учёный, врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы.

Биография 
Родился 20 ноября 1898 года в Санкт-Петербурге.

В 1921 году окончил Военно-медицинскую академию в Петрограде, после чего остался в аспирантуре на кафедре отоларингологии. В 1923 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 1925 по 1928 год был начальником ЛОР отделения в , а также параллельно преподавателем на ЛОР кафедре в Минском медицинском институте.

В 1928 году организовал ЛОР кафедру в Омском медицинском институте и был её первым заведующим. В 1929 году стал профессором. В 1935 году защитил докторскую диссертацию.

В 1941—1942 годах был заведующим кафедрой отоларингологии Куйбышевской военно-медицинской академии.

С 1942 по 1956 год был заместителем начальника кафедры отоларингологии Военно-медицинской академии в Ленинграде. Одновременно в 1951—1956 годах являлся главным оториноларингологом Советской армии.

В 1957 году был уволен в запас, после чего стал заведующим кафедрой оториноларингологии Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института, которой руководил до своей смерти.

Умер 2 февраля 1959 года в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище.

Сын Виктор (1926—2020) стал известным микробиологом.

Научные работы 
Автор свыше 80 научных работ. Занимался изучением анатомических вариантов строения слуховой трубы, патологии околоносовых пазух при атрофических ринитах, влияния внутриносовой травмы на растущий организм, акустических свойств черепа и костной проводимости при заболеваниях околоносовых пазух. Во время Великой отечественной войны и после неё внес большой вклад в разработку рационального лечения огнестрельных ранений шеи, в том числе устранения посттравматических стенозов гортани. Предложил модели гортанных протезов-дилататоров, способы щадящих операций при раке гортани.

Автор нескольких глав в руководстве по оториноларингологии для врачей под редакцией С. М. Компанейца и А. А. Скрыпта (1937), 4 главы 8-го тома «Опыта советской медицины в Ве¬ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Руководства по военно-полевой хирургии» (под ред. С. И. Банаитиса; 1955).

Под его руководством защищено 2 докторских и 15 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Красной Звезды

Примечания 

Выпускники Военно-медицинской академии
Преподаватели Белорусского медицинского университета
Военные врачи СССР
Похороненные на Богословском кладбище